Шпиллер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шпиллер, Всеволод Дмитриевич (1902—1984) — священник Болгарской Церкви, затем Русской православной церкви, проповедник.
 Шпиллер, Иосиф Борисович (1907—1982) — советский офицер, участник Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войн.
 Шпиллер, Иван Всеволодович (1935—2003) — советский и российский дирижёр, сын священника Всеволода Шпиллера.
 Шпиллер, Наталья Дмитриевна (1909—1995) — советская оперная певица, сестра священника Всеволода Шпиллера.
 Шпиллер, Льерко (1908—2008) — хорватско-аргентинский скрипач, музыкальный педагог.
 Шпиллер, Филипп (1800—1879) — немецкий физик, автор ряда научных трудов.

См. также 
 
 Спилер
 Шпилер

Примечания